Roy Krishna (Labasa, 30 augustus 1987) is een Fijisch voetballer die bij voorkeur als aanvaller speelt.

Clubcarrière 
Krishna werd geboren in Labasa en speelde in de jeugd bij de lokale jeugdploeg. In 2008 debuteerde hij voor Waitakere United, waarvoor hij 55 doelpunten in 75 competitieduels maakte. In 2013 trok hij naar Auckland City. Eén jaar later tekende Krishna bij Wellington Phoenix, waarvoor hij bijna 100 wedstrijden in de Australische A-League heeft gespeeld. In het seizoen 2019/20 speelde Krishna voor in India voor ATK waarmee hij de Indian Super League won.

Interlandcarrière 
Krishna nam met het Fijisch voetbalelftal deel aan het Oceanisch kampioenschap voetbal 2008, 2012, 2016 en de Olympische Zomerspelen 2016.

Erelijst 
{| class="wikitable" style="font-size:85%;" width="50%"
!rowspan=2 width=50%| Competitie
|-
!width=5%|Aantal
!width=20%|Jaren
|-
! style="background:lightgrey;" colspan="5"|  Waitakere United
|-
| Nieuw-Zeelands kampioen || 5x || 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13
|-
! style="background:lightgrey;" colspan="5"|  Auckland City FC
|-
| Nieuw-Zeelands kampioen || 1x || 2013/14
|-
! style="background:lightgrey;" colspan="5"|  ATK
|-
| Indisch Kampioen || 1x || 2020
|}Individueel:'''

- topscorer New Zealand Football Championship 2012/13 (19 goals)

- topscorer A-League 2018/19 (18 goals)

- topscorer Indian Super League 2019/20 & 2020/21 (beide 14 goals)

Referenties 

Fijisch voetballer
Fijisch olympisch deelnemer